Dit artikel geeft een overzicht van FC Barcelona in het seizoen 1991/92, waarin de club voor de tweede keer op rij kampioen werd en voor het eerst in zijn geschiedenis de Europacup I wist te veroveren. In de finale op Wembley scoorde Ronald Koeman na 111 minuten het winnende doelpunt.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Barcelona in het seizoen 1991-1992 deelnam.

Uitrustingen
Sportmerk: Meyba

Transfers

Zomer

Winter

Primera División

Eindstand

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

Copa del Rey

Wedstrijden

Europacup I

Finale

Statistieken 
De speler met de meeste wedstrijden is in het groen aangeduid, de speler met de meeste doelpunten in het geel.

Individuele prijzen

Afbeeldingen

1991
Barcelona